Расу (, в царское время — Росса) — кладбище в в Вильнюсе. Один из древнейших и наиболее ценных в историко-культурном отношении некрополей Литвы. Площадь кладбища 10,863 га. Кладбище является памятником истории и культуры национального значения и охраняется государством. Код в Регистре культурных ценностей Литовской Республики 10384

История 
В апреле 1801 года магистрат Вильны выделил участок земли для кладбища за тогдашней городской чертой. 6 мая 1801 года кладбище было освящено. 8 мая 1801 года на нём был похоронен бургомистр Ян Мюллер. В 1814 года к северной части кладбища был присоединен ещё один участок земли.
Рядом с этим кладбищем в первой половине XIX века располагалось место захоронения умерших в отделении Антокольской больницы больных. Первоначально его называли Сиротским, затем Новой Россой (площадь 4,6 га). Название Росса возникло из-за одноимённого названия предместья города.

Перед входом на кладбище в 1920 году были похоронены солдаты, павшие в польско-советской войне. В 1935—1936 годах небольшое военное кладбище было перестроено по проекту Войцеха Ястжембовского, автора расположенного в центре надгробия над прахом матери и сердцем Юзефа Пилсудского. Рядом похоронены солдаты почётного караула, отказавшиеся сдать оружие красноармейцам в 1939 году и расстрелянные на месте. Часть кладбища занимают могилы бойцов Армии крайовой.

С 1967 года захоронения на Росу, помимо исключительных случаев, прекращены.

10 марта 2005 года во время государственного визита в Литву президента Польши на кладбище Росу Александр Квасьневский и Валдас Адамкус возложили цветы на могилы Йонаса Басанавичюса и Юзефа Пилсудского.

На кладбище похоронены 
См. категорию Похороненные на кладбище Расу

 Ксаверас Сакалаускас-Ванагелис (1863—1938), поэт, писатель 
 Франциск Смуглевич (1745—1807), художник, профессор Виленского университета
 Эузебиуш Словацкий (1773 или 1772—1814), поэт, профессор Виленского университета, отец Юлиуша Словацкого
 Август Бекю (1775—1824), профессор Виленского университета, медик, зачинатель оспопрививания в Литве, отчим поэта Юлиуша Словацкого
 Анджей Снядецкий (1768—1838), учёный, медик, профессор Виленского университета
 Иустин Нарбут (1776—1845), историк
 Кароль Подчашинский (1790—1860), архитектор
 Адам Йохер (1791—1860), библиограф и филолог
 Казимира Кимантайте (1909-1990) — актриса театра и кино, театральный режиссёр 
 Иоахим Лелевель (1786—1861), историк, профессор Виленского университета
 Владислав Сырокомля (1823—1862), писатель и поэт
 Онуфры Петрашкевич (1793—1863), друг Адама Мицкевича, один из основателей общества филоматов и хранитель архива филоматов
 Эустахы граф Тышкевич (1814—1873), историк и археолог
 Адам Фердинанд Адамович (1802—1881), медик
 Марк Конрад Соколовский (1818—1883), известный виртуоз классической гитары, в 1858 году в венском Карл-театре награждён дипломом «Лучшего гитариста в Европе», первый профессиональный гитарист в Литве
 Ян Казимир Вильчинский (1806—1885), врач, коллекционер, издатель «Виленского альбома»
 Повилас Вишинскис (1875—1906), книгоноша, писатель, собиратель литовского фольклора, участник археологических экспедиций, культурный деятель
 Йонас Яшмантас (1849—1906), культурный деятель, организатор благотворительной организации помощи литовцам в Петербурге, член литовской патриотической организации «Двенадцать апостолов Вильнюса» (1895—1904)
 Микалоюс Константинас Чюрлёнис (1875—1911), художник и композитор
 Аугустинас Пашкявичюс (1844—1914), доктор, культурный деятель, руководитель вильнюсской литовской культурной организации «Rūta»
 Александрас Юрашайтис (1859—1915), литовский фотограф, с 1902 года работавший в собственной фотостудии на Георгиевском проспекте, один из первых литовских кинорежиссёров, литовский культурный деятель
 Юзеф Балзукевич (1867—1915), художник
 Войницкий Генрих Станиславович (1832—1915), военный инженер и архитектор, специалист в области отопления и вентиляции, инженер-генерал.
 Юозапас Амбразеюс-Амбразевичюс (1855—1915), композитор, поэт, с 1897 года руководитель литовского хора в шнипишском костёле Святого Рафаила, член литовской патриотической организации «Двенадцать апостолов Вильнюса» (1895—1904)
 Габриэлюс Ландсбергис-Жямкальнис (1852—1916), драматург, театральный деятель, публицист, книгоноша, редактор первой литовской газеты Вильнюса — Vilniaus žinios
 Йонас Амброзайтис (1856—1916), литовский культурный и политический деятель, организатор литовского театра, книгоноша
 Антанас Вилейшис (1856—1919), доктор, гуманист и филантроп, спонсор благотворительных организаций, а также литовской культуры: литовских школ, газет, культурных организаций
 Антоний Вивульский (1877—1919), архитектор и скульптор
 Мечисловас Давайнис-Сильвестрайтис (1849—1919), журналист, поэт, специалист по литовскому фольклору, книгоноша, литовский культурный деятель
 Луцкевич, Иван Иванович (1881—1919) — известный белорусский деятель, археолог
 Марцинкявичюс, Йонас (1900—1953) — литовский и советский писатель, поэт и драматург.
 Пятрас Вилейшис (1851—1926), инженер, меценат, литовский общественный и политический деятель, спонсор литовских школ, первых выставок литовской живописи, газеты Vilniaus žinios и др. изданий, основатель завода железных изделий в Науяместисе) (с 1900 г.) по тогдашней ул. Полтавской (современная ул. Панерю)
 Йонас Басанавичюс (1851—1927), учёный и политик, патриарх литовского национального возрождения
 Юзеф Лукашевич (1863—1928) — участник русского революционного движения, профессор геологии Университета Стефана Батория
 Тадеуш Ростворовский (1860—1928), граф, архитектор и художник
 Радзивилович, Рафаэль (1860—1929)— психиатр
 Чеслав Янковский (1857—1929) — польский поэт, критик, публицист, общественный деятель
 Юлиуш Клос (1881—1933), историк архитектуры, профессор Университета Стефана Батория
 Йонас Венгрис (1877—1935), горный инженер, культурный деятель и спонсор литовских культурных организаций, литовской школы и поликлиники в Вильнюсе
 Болеслав Балзукевич (1879—1935), скульптор
 Микас Петраускас (1873—1937), литовский композитор, дирижёр, культурный деятель, автор первой литовской оперы «Birutė» (впервые поставлена в здании городского зала, нынче здании Национальной Филармонии Литвы в 1906 г.)
 Юргис Шлапялис (1876—1941), литовский лингвист, переводчик, основатель первого литовского книжного магазина в Вильнюсе (с 1906 г.), политический и культурный деятель
 Йонас Вилейшис (1872—1942), литовский политик, сигнатарий Акта о независимости Литвы, мэр Каунаса
 Криступас Чибирас (1888—1942), литовский священник, культурный и политический деятель, участник Вильнюсской конференции, в 1933—1938 председатель литовской культурной и просветительской организации «Rytas»
 Франтишек Олехнович (1883—1944), писатель, журналист
 Людас Гира (1884—1946), поэт и публицист
 Балис Сруога (1896—1947), писатель, драматург, литературовед, театровед
 Пятрас Цвирка (1909—1947), писатель.
 Юозас Таллат-Кялпша (1889—1949), композитор и дирижёр
 Казис Кришчюкайтис (1870—1949), известный литовский скульптор по дереву, автор деревянных алтарей, реставратор, с 1890 г. работавший в собственной мастерской в Вильнюсе
 Борисас Даугуветис (1885—1949), известный актёр, театральный режиссёр, педагог, драматург
 Владас Мозурюнас (1922—1964), литовский советский поэт; надгробный памятник сооружён в 1967 году (скульптор Пятрас Дялтува, архитектор Эугениюс Гузас)
 Казис Борута (1905—1965), литовский поэт, писатель, переводчик
 Винцас Миколайтис-Путинас (1893—1967), литовский писатель, драматург, литературовед
 Кипрас Петраускас (1885—1968) — оперный певец, народный артист СССР (1951)
 Арунас Тарабилда (1934—1989), художник, мастер графики
 Марцелинас Шикшнис (1874—1970), математик, поэт, писатель, переводчик, драматург, журналист, автор театральной постановки «Князь Пиленай» () в вильнюсской ратуше (1906)
 Винцас Кисараускас (1934—1988), художник, мастер графики, сценограф, один из инициаторов движения ex-librīs, один из первых литовских художников, работавший с техникой коллажа, ассамбляжа, фотомонтажа
 Антанас Кучас (1909—1989), мастер графики, книжный иллюстратор, профессор
 Стасис Пинкус (1925—1992), историк искусства, искусствовед
 Аугустинас Армонас (1922—2017) — советский, литовский флейтист, педагог, дирижёр
 Кастусь Калиновский (1838—1864), публицист, поэт, один из руководителей восстания 1863 года

Галерея

Примечания

Литература 

 V. Girininkienė, A. Paulauskas. Rasos. Vilnius: Mintis, 1988.
 Mieczysław Jackiewicz. Wileńska Rossa. Przewodnik po cmentarzu. Olsztyn 1993.
 E. Małachowicz, Cmentarz na Rossie w Wilnie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993.

Ссылки 
 Rasų kapinės

Кладбища по алфавиту
Кладбища Вильнюса